L'edizione 1999-2000 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Dunaferr SE, che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Attila Tököli del Dunaferr SE con 22 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Dunaferr SE campione d'Ungheria 1999-2000.
 Dunaferr SE ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2000-2001.
 MTK Hungária e Vasas Danubius Hotels SC ammesse al 2º turno preliminare della Coppa UEFA 2000-2001.
 Lombard FC Tatabánya ammessa al primo turno della Coppa Intertoto 2001.
 Siófok FC, Diósgyőri FC e Vác FC-Zollner retrocesse in NBII.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000